Döndrub Ling bezeichnet folgende Klöster des tibetischen Buddhismus:

Ganden Döndrubling in der Gemeinde Benzilan von Dêqên, Provinz Yunnan
Gyêgu-Kloster bei Gyêgu, Bezirk Yushu, Provinz Qinghai